

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Sosnowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Kamieniec Ząbkowicki
 Sosnowa – część wsi Chojny w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Sosnowa – część wsi Sosnowa-Dębowa w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada
 Sosnowa – część wsi Raciechowice w woj. małopolskim, w pow. myślenicki, w gminie Raciechowice
 Sosnowa – część wsi Leszczydół-Nowiny w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków

Zobacz też 
 Sosnów